Trummler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Trummler (1900–1948), deutscher Kaufmann, SA-Führer, SS-Führer und Polizist
 Konrad Trummler (1864–1936), deutscher Marineoffizier